Vanessa può riferirsi a:

 Vanessa – nome proprio di persona femminile
 Vanessa – genere di farfalle
 Vanessa – romanzo di Hugh Walpole del 1933
 Vanessa – opera lirica di Samuel Barber del 1956
 Vanessa – film tedesco del 1977
 Vanessa – telenovela messicana del 1982